Kinzl ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Kinzl (1895–1978), österreichischer Komponist und Dirigent
 Hans Kinzl (1898–1979), österreichischer Geograf  und Hochgebirgsforscher
 Josef Kinzl (1829–1897), österreichischer Geistlicher, Zeitungsherausgeber und Politiker

 Konrad Kinzl (1940–2022), kanadischer Althistoriker österreichischer Herkunft
 Rolf Kinzl (1878–1938), österreichischer Tennisspieler

Sonstiges:
 Kinzl Crests, Gebirgsgruppe im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Kinzel
 Kienzl